Армия Абхазского княжества — сухопутные и морские вооружённые силы князей Абхазии, сплотившиеся к временам правления Келешбея.

История 

Первый владетельный независимый князь Рабиа Чачба в некоторые периоды был в состоянии собрать до 30 тысяч человек вместе со своими вассалами и братьями.

Централизация единых вооружённых сил Абхазского княжества, произошло в период правления Келешбея когда было создано сословие ашнакума, состоящие из свободных крестьян и низших дворян объединившихся под знаменем службы владетелю который относительно должен был им гарантировать свободу и независимость от других более опасных крупных феодалов. Он сформировал постоянную личную охрану из 400-500 человек, а в случае военных действий он мог за считанные часы вооружить до 25 000 человек (вместе с союзными отрядами и вассалами). Военное морские силы Келешбея состояли обычно из 500 галлер которые крейсировали черноморское побережье от Геленджика до Батума.

Примечания 

Сухопутные войска исторических государств
История Абхазии